Суккуловский сельсовет — название двух сельсоветов в Башкортостане:

Суккуловский сельсовет — в Дюртюлинском районе.
Суккуловский сельсовет — в Ермекеевском районе.